Джон Маклауд Болл (; род. 19 мая 1948, Фарнем, Великобритания) — британский .  Оксфордского университета, член Эдинбургского (1980) и Лондонского (1989) королевских обществ, иностранный член Французской АН (2000). Рыцарь с 2006 года.

Биография 
В 1966-69 гг. учился в кембриджском колледже Сейнт Джон, а в 1969-72 годах занимался в школе прикладных наук Сассекского университета, в котором в 1972 году получил степень доктора философии, впоследствии стал его почётным доктором (2000).
С 1972 года постдок в Университете Хериота-Уатта, с 1974 года там же преподаватель, в 1982—1996 годах профессор, впоследствии и его почётный доктор (1998).
С 1996 года  Оксфордского университета и фелло оксфордского Куинз-колледжа. В 1996—1998 годах президент Лондонского математического общества, а в 2003—2006 годах — Международного математического союза. В 1998 году член наградного комитета Филдсовской премии, а в 2003/2004 гг. — первого состава комитета Абелевской премии. C 2012 года член исполнительного совета Международного совета по науке. Член Европейской академии (2008), иностранный член Норвежской академии наук и литературы (2007), фелло Американского математического общества, почётный член Эдинбургского математического общества (2008). Женат, трое детей.

Почётный доктор Эдинбургского университета и университета Пьера и Марии Кюри (2010).
Удостоен почётной степени Федеральной политехнической школы Лозанны (1992).

Награды и отличия 

  (1981)
 Премия Уайтхеда (1982)
 Премия Кита Королевского общества Эдинбурга (1990)
  Лондонского математического общества (1995)
 Премия Теодора фон Кармана, Общество промышленной и прикладной математики (1999)
 David Crighton Medal (2003)
 Королевская медаль Королевского общества Эдинбурга (2006)
 Медаль Сильвестра Лондонского королевского общества (2009)
 Лекция Джона фон Неймана, Общество промышленной и прикладной математики (2012)
 Международная премия короля Фейсала (2018)
 Leonardo da Vinci Award,  (2018)

Ссылки 
 Европейская академия

Примечания 

Рыцари-бакалавры
Члены Европейской академии
Члены Норвежской академии наук
Иностранные члены Французской академии наук
Профессора Оксфордского университета
Доктора философии
Лауреаты премии короля Фейсала
Лауреаты премий США
Президенты Лондонского математического общества
Президенты Международного математического союза
Награждённые медалью Сильвестра
Почётные доктора Университета Монпелье
Почётные доктора университета Пьера и Марии Кюри